Altmann – montagna del Gruppo dell'Alpstein nelle Prealpi Svizzere

Persone
 Altmann di Passavia – vescovo tedesco e  santo dalla Chiesa cattolica
 Anton Altmann – pittore austriaco
 Klaus Altmann, pseudonimo di Klaus Barbie – militare e criminale tedesco
 Maria Altmann – imprenditrice austriaca
 Richard Altmann – anatomista tedesco
 Sebastian Altmann – architetto tedesco
 Wilhelm Altmann – storico e musicologo tedesco

Pagine correlate 
 Altman